Pojem větev má v různých oblastech různé významy, avšak vždy představuje určitou část celku:

 větev – část stromu
 větev v jazykovědě – část jazykové rodiny
 větev funkce v matematice
 dopravní větev – pojem užívaný v kolejové dopravě (obecně větev nějaké inženýrské sítě)
 rodová větev – genealogický pojem

Externí odkazy